Меморіал Таля 2008 — третій міжнародний шаховий турнір, який проходив з 17 по 27 серпня 2008 року в Москві в демонстраційному залі ГУМу (Червона площа, 3).

Категорія турніру — ХХ (середній рейтинг — 2745).

Розклад змагань:

Ігрові дні: 18-22, 24-27 серпня

Вихідний день: 23 серпня

Час початку матчів — 14.00. Час київський.

В рамках Меморіалу Таля також проходив Кубок Таля з бліцу (чемпіонат світу з бліцу).

Меморіал Михайла Таля (класичні шахи)

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця

Кубок Михайла Таля (бліц) 
Двохколовий бліцтурнір проходив протягом двох днів 29-30 серпня 2008 року на тому ж майданчику, що й турнір з класичних шахів — у виставковому залі ГУМу.

В турнірі взяли участь 18 гросмейстерів — учасники турніру з класичних шахів, спеціально запрошені гросмейстери(Анатолій Карпов та Магнус Карлсен), і гравці, які пройшли відбір. Відбірковий етап Кубка Таля з бліцу проходив 27-28 серпня 2009 року в «ЦДШ» на Гоголівському бульварі,14.

Потачок партій фінального етапу — 11-00. Час київський.

У першому колі турнірну гонку довгий час очолювали Володимир Крамник, Василь Іванчук, Магнус Карлсен і Борис Гельфанд. Ближче до фінішу боротьба за кубок звелася до суперництва Крамника і Іванчука. Вирішальним виявився 32-й тур, в якому зустрілися Крамник, який білими поступився Іванчуку.

Іванчуку вдалося виграти обидва змагання Меморіалу Таля, причому в обох його відрив від другого призера склав очко.

Підсумковий результат Кубка Михайла Таля (бліц)

Посилання 
  Меморіал Таля на  ChessPro.ru  
 Меморіал Таля на russiachess.org  
 Інтерв'ю Василя Іванчука після завершення Меморіалу Таля газеті "Спорт-Експрес"  

2008 у шахах
Меморіал Таля
2008 у Росії
2008 у Москві
Серпень 2008